El término tejedor (o Tejedor) puede referirse:

 al tejedor, el artesano que realiza el tejido textil;
 a la máquina tejedora, también llamada telar;

Biónimos
 al nombre común de las aves de la familia Ploceidae;
 al nombre común de las aves del género Plocepasser (tejedores gorrión);
 al nombre común de las aves del género Pseudonigrita (tejedores sociales);
 al tejedor, uno de los nombres comunes del ave Phleocryptes melanops en Argentina.
 al nombre común de Philetairus socius (tejedor republicano); 
 al nombre vulgar del género de insectos Oecophylla (hormigas tejedoras);
 al nombre atribuido a la actividad de gran parte de las especies de Araneae (arañas tejedoras - véase telaraña -);

Apellidos y personajes
Carlos Tejedor, un político argentino del siglo XIX;
Fernando Herrero Tejedor, un político español del siglo XX;
Ramón Tejedor, un político español;
Cristina Tejedor, una actriz argentina;

Topónimos
Carlos Tejedor (Buenos Aires);
Partido de Carlos Tejedor;
Estación Tejedor;

Otros usos
Vapor Tejedor, un barco histórico argentino.